Качество:

 Качество — философская категория.
 Качество — совокупность минимально допустимых требований к продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением.
 Качество — шахматный термин.

См. также 
 Аэродинамическое качество